Альфа Этники 1992/1993 годов () — 57-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1992/1993
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1992 году
Спорт в Греции в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993